Die Samsung Open 2000 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. November 2000 in Brighton stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit dem Scania Stockholm Open in Stockholm in der letzten Spielwoche vor den Tennis Masters Cup 2000 statt.

Das Einzelturnier gewann der topgesetzte Brite Tim Henman, der damit den Rumänen Adrian Voinea als Titelträger ablöste. Voinea trat nicht zur Titelverteidigung an. Für Henman war es der zweite Titel in dieser Saison und der sechste seiner Karriere. Er konnte sich damit als einziger Brite in die Siegerliste dieses ATP-Turniers eintragen.
Titelverteidiger im Doppel waren der US-Amerikaner Jeff Tarango und David Adams aus Südafrika. Während Adams nicht bei dem Turnier teilnahm, gelang Tarango mit seinem diesjährigen Partner Michael Hill aus Australien an Position zwei gesetzt die erfolgreiche Titelverteidigung. Es war sowohl für Hill als auch für Tarango der einzige Titel der Saison. Außerdem war es Tarangos 13. und Hills zweiter Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 12 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 9 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 7 kB)

ATP Challenger Series 2000
Tennisturnier in Brighton